Goldeneye (« œil doré » en anglais) peut faire référence à :
 GoldenEye, le domaine jamaïcain de Ian Fleming où il a écrit tous les romans de James Bond ;
 GoldenEye, le  de la série James Bond :
 GoldenEye, la bande originale du film homonyme ;
 GoldenEye, la chanson-titre du éponyme, interprétée par Tina Turner ;
 GoldenEye 007, un jeu vidéo inspiré du film homonyme, développé par Rare et sorti sur Nintendo 64 en 1997 ;
 GoldenEye 007, le remake du jeu vidéo éponyme, développé par Activision et sorti sur Wii et Nintendo DS en 2010 ;
 GoldenEye : Au service du mal, un jeu vidéo développé et édité par Electronic Arts sorti sur PlayStation 2, Gamecube, Xbox et Nintendo DS en 2004 ;
 L'opération Goldeneye, une opération prévue par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale.
Homonymie de titre